Foxtrot může být:

 Foxtrot – společenský tanec
 Foxtrot (album) – hudební album skupiny Genesis
 písmeno F v hláskovací abecedě NATO
 třída Foxtrot – v kódovém označení NATO třída sovětských ponorek Projekt 641